Борис Аркадьевич Григолашвили (; ,  — , , похоронен в ) — грузинский военачальник, генерал-майор (1993).

Окончил Тбилисское военное училище (1956). Служил в Вооружённых силах Советского Союза (1953—1989), имел звание полковника (1980), награждён 3 орденами и 14 медалями СССР.

В Вооружённых силах Грузии с 1992 года: начальник оперативного управления — первый заместитель начальника штаба Главного управления Национальной гвардии Грузии, с июля 1993 года — начальник штаба — первый заместитель командующего 1-го армейского корпуса Министерства обороны Грузии.Участвовал в боевых действиях в Абхазии и Самачабло (Цхинвальский регион). Под руководством Б. Григолашвили были спланированы и успешно проведены многие боевые операции. Был смертельно ранен и геройски погиб в боях в абхазской войне. За выдающийся вклад на благо родины и нации, стойкость и самопожертвование, проявленную храбрость и героизм в борьбе за защиту родины и её территориальной целостности, за умелое руководство, осуществление мероприятий по обороне, разработку и проведение военных операций генерал-майор Борис Григолашвили был посмертно награждён Орденом Вахтанга Горгасали I степени (1993).

Литература 
 ენციკლოპედია «საქართველო» / Энциклопедия «Грузия», т. 2, стр. 150, Тбилиси, 2012. http://georgianencyclopedia.ge/index.php?title=მთავარი_გვერდი
 ლევან დოლიძე «გენერალისიმუსი, მარშლები, გენერლები, ადმირალები — ჩვენი თანამემამულენი 1700—2000» / Долидзе Л. «Генералиссимус, маршалы, генералы, адмиралы — наши соотечественники 1700—2000», стр. 111, 176, Тбилиси, Сезани, 2000. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/244300
 ლევან დოლიძე «გენერლები საქართველოდან: საქართველოს გენერალიტეტის სამსაუკუნოვანი მატიანე» / Долидзе Л. «Генералы из Грузии: Трехсотлетняя летопись грузинского генералитета», стр. 441, 659, Тбилиси, 2003. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/114120
 ბორის გრიგოლაშვილი — საქართველოს ბიოგრაფიული ლექსიკონი / Борис Григолашвили — Грузинский биографический словарь http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/00002839/

Военные Грузии
Генералы Грузии
Генерал-майоры (Грузия)
Кавалеры ордена Вахтанга Горгасала I степени
Участники Грузино-абхазских войн
Грузино-южноосетинский конфликт
Полковники (СССР)